Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1912 года прошёл в Роттердаме, Южная Голландия, с 25 августа по 2 сентября. Турнир, проходивший в «Hotel Coomans» стал первым розыгрышем титула вне матча в истории и третьим за один год определением чемпиона мира (два матча выиграл Альфред Молимар — у Вейса и Джека де Гааза). Впервые победил нидерландец — Герман Гогланд. Он набрал в 18 партиях 25 очков (+8 =9 −1), проиграл только действующему чемпиону миру Молимару.

Денежный приз чемпиону — 200 гульденов, вице-чемпиону — 150, разделившим третье место двум французам — сообща 150 ƒ.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнир, партии, движение по турам на сайте toernooibase KNDB

1912 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Август 1912 года
Сентябрь 1912 года
Спорт в Нидерландах в 1912 году
Чемпионаты мира в Нидерландах